Hellfest se poate referi la:
 Hellfest (festival muzical american), ținut anual în Syracuse, New York, SUA, între 1996 și 2005
 Hellfest (show auto),un show auto anual ținut în Hell, Michigan, SUA
 Hellfest (festival muzical francez), ținut anual în Clisson, Franța, începând cu 2006